Рене Стриклер () мексички је глумац.

Филмографија

ТВ Серије

Награде

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1962.
Мексички глумци